Las siguientes personas llevan por nombre Julio Valdeón:

 Julio Valdeón Baruque (1936-2009), medievalista español.
 Julio Valdeón Blanco (1976), novelista español, hijo del anterior.